dysk – okrągły płaski przedmiot używany w sporcie od starożytności, zobacz: rzut dyskiem
 dysk – w okresie antycznym wizerunek Słońca, zobacz też: Aton
 dysk Airy’ego – optyka 
 dysk (krążek międzykręgowy) – część kręgosłupa
 dysk akrecyjny – astronomia
 dysk protoplanetarny – astronomia

 dysk – nośnik danych (informatyka)
 dysk twardy 
 dysk optyczny
 dysk holograficzny 
 mini dysk 
 dysk logiczny
 dysk z Fajstos (starożytna Grecja)
 oddział Dysk – oddział walczący w powstaniu warszawskim
 „Dysk” – książka Terry’ego Prattchetta